Тухолка — фамилия:

 Тухолка, Александр Львович — Георгиевский кавалер; полковник; № 9666; 26 ноября 1855, генерал-майор с 1861, генерал-лейтенант с 25.02.1876.
 Тухолка, Лев Фёдорович (1841—1899) — Одесский градоначальник, директор Департамента таможенных сборов, сенатор.
 Тухолка, Сергей Владимирович (1874—1954) — русский дипломат, писатель и переводчик, оккультист.
 Тухолка, Фёдор Львович (1807—1873) — Георгиевский кавалер; подполковник; № 8906; 1 февраля 1852.

См. также 
 Тухолька